Kohlenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Kohl von Kohlenegg (1834–1875), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Viktor von Kohlenegg (1872–1940), deutscher Schriftsteller